Grinna bezeichnet:

 Grinna, norwegische Insel
 Grinna fyr, Leuchtturm auf der Insel
 Grinna (Schiff), ehemaliges norwegisches Schiff des Kystdirektoratet